Грязно́ва —женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Грязнова, Алла Георгиевна (род. 1937) — российский экономист.
 Грязнова, Людмила Николаевна (род. 1953) — государственный и политический деятель Беларуси, экономист.
 Грязнова, Ольга Олеговна (род. 1984) — немецкая писательница русского происхождения.